Papa Marino II - papa della Chiesa cattolica
 Marino II di Gaeta